Meikle:

 Meikle — ботаническое сокращение, обозначающее, что автором таксона является

См. также 
Мейкл